F9 ou F09 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 F 9, un sous-marin de la Regia Marina.

Informatique 
 , neuvième touche de fonction d'un clavier informatique ;
 Fedora9, un système d’exploitation libre et une distribution GNU/Linux communautaire.

Médecine 
 Trouble mental organique ou symptomatique, sans précision (F09), d'après la classification internationale des maladies.

Sport automobile 
 Fittipaldi F9, une Formule 1 de l'écurie italienne Fittipaldi.

Transports 
Automobile
 IFA F9, une voiture du conglomérat industriel est-allemand IFA.

Aviation
 .

Train
 EMD F9, une série de locomotives diesel-électriques américaine d'EMD.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres